Botta 
ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lynch Botta (1815–1891), US-amerikanische Autorin, Dichterin, Lehrerin und Salonnière
 Antoniotto Botta Adorno (1688–1774), italienischer Adeliger, Offizier und Diplomat
 Carlo Giuseppe Guglielmo Botta (1766–1837), französischer Historiker und Politiker
 Emil Botta (1911–1977), rumänischer Schauspieler und Lyriker
 Klaus Botta (* 1959), deutscher Industriedesigner
 Mario Botta (* 1943), Schweizer Architekt
 Miguel Ángel Botta (* 1940), argentinischer Boxer
 Paul Botta (1922–1985), deutscher Journalist
 Paul-Émile Botta (1802–1870), französischer Politiker und Archäologe
 Pierre-Paul Botta (1741–1795), französischer General
 Rubén Botta (* 1990), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Yonatan Botta (* 1991), uruguayischer Fußballspieler

ist der Ortsname von

 Botta (Märkische Heide), Wohnplatz in der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Botta (Bergamo), Ort in der Provinz Bergamo, Italien

und bedeutet
 ein Volumenmaß, siehe Botte (Einheit)

Siehe auch:
 Bota